Astbury ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Astbury (* 1960), britischer Schwimmer
 Ian Astbury (* 1962), englischer Musiker
 John Astbury (1688–1743), englischer Töpfer
 William Astbury (1898–1961), englischer Physiker und Molekularbiologe